A Temporada da Deutsche Tourenwagen Masters de 2001 foi a segunda temporada do formato masters. A série teve dez rodadas. O alemão Bernd Schneider conquistou o título.

Times e pilotos

Classificação de pilotos
Pontuação

{|
|

Classificação por equipes

Ligações externas 
Página oficial 

Deutsche Tourenwagen Masters
2001 no automobilismo
Desporto na Alemanha em 2001